Le Örebro HK est un club de hockey sur glace d'Örebro en Suède. Il évolue en SHL, l'élite suédoise.

Historique 
Le club est créé en 1990. Il accède à la SHL en 2013.

Palmarès 
 Aucun titre.

Joueurs

Lien externe 

  Site officiel

Orebro HK
Sport à Örebro